Bayer Leverkusen er en fodboldklub i Leverkusen, Tyskland, der spiller i Bundesligaen og som normalt er at finde i den bedre halvdel af ligaen. Klubben vandt i 1988 UEFA Cup'en.

Historie 
Klubben blev grundlagt i 1904 af arbejderne på Friedrich Bayer und Co. (medicinalfirma), deraf navnet. Klubben blev i 1936 forfremmet til den næstbedste tyske række og spillede der til 1956, hvor de rykkede ned. I 1962 lavede man dog et come-back, men i 1973 rykkede man ud igen. Allerede året efter var klubben dog igen i 2. Bundesliga og i 1979 rykkede man for første gang op i Bundesligaen.

Siden da har klubben befundet sig i den bedste tyske række og har haft flere succeser. Den største nok i 1988, hvor UEFA Cup'en blev vundet efter et 3-0-nederlag i første finalekamp til Espanyol men en 3-0-sejr i anden, hvorpå Leverkusen vandt 3-2 i straffesparkskonkurrence

Titler

Titler 
Tysk mester
 Vinder (0): 
 Vice-mestre (5): 1997, 1999, 2000, 2002,2011

Tysk pokalvinder
 Vinder (1): 1993
 Sølv (1): 2002

UEFA Cup
 Vinder (1): 1988

UEFA Champions League
 Sølv (1): 2002

Kendte spillere 
  Rudi Völler
  Ulf Kirsten
  Christian Wörns
  Holger Fach
  Michael Ballack
  Ioan Lupescu

Nuværende trup

Udlånt

Danske spillere 
  Jan Heintze
  Nicolai Jørgensen

Kilder

Eksterne henvisninger 

 Bayer Leverkusens fan-hjemmeside

 
Etableret i 1904
G-14 klubber